Příjmení Machovec nosí tyto osobnosti:
 Dušan Machovec (1929–2005), český filosof, bratr Milanův
 Jaroslav Machovec (* 1986), slovenský fotbalista
 Jaroslav Machovec (profesor) (1926–2013), sadovník, zahradník a profesor VŠ
 Karel Machovec (* 1959), český politik, poslanec PSP a místopředseda ČSSD
 Martin Machovec (* 1956), český editor, redaktor, literární kritik a překladatel, syn Milana Machovce
 Milan Machovec (1925–2003), český filozof, bratr Dušanův

Jiné významy 
 Horní a Dolní Machovec – dvojice rybníků v místě zaniklé tvrze a vesnice Machovice (Čejkovice)